Jasna – wieś w Polsce
 Jasna – osada w Polsce
 Jasna – dawna gmina wiejska
 Jasna – osiedle Tarnowa
 Jasná – ośrodek narciarski na Słowacji